Market Street Railway ist der Name folgender Straßenbahnbetriebe:

 Market Street Railway (Pittsburgh)
 Market Street Railway (San Francisco)
 Market Street Railway (Verein), Restaurator von Straßenbahnen in San Francisco